Strudwick ist der Familienname folgender Personen:

 Jason Strudwick (* 1975), kanadischer Eishockeyspieler
 John Melhuish Strudwick (1849–1937), englischer Maler
 Shepperd Strudwick (1907–1983), US-amerikanischer Schauspieler
 William Francis Strudwick (~1765–1812), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Spondyloepimetaphysäre Dysplasie Typ Strudwick